Топоніми:
 Котовець — річка в межах Глибоцького району Чернівецької області, ліва притока Серету.

 Котовець — колишня назва села Дачне (Дніпропетровська область, Павлоградський район)

Персоналії:
 Котовець Олександр Іванович (1914—1973) — український організатор кіновиробництва.